kamienica – rodzaj budynku mieszkalnego w zwartej zabudowie miejskiej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 18 podstawowych
 Kamienica – część miasta Bielsko-Biała
 Kamienica – osada w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice
 Kamienica – wieś w woj. dolnośląskim w pow. kłodzkim w gminie Stronie Śląskie
 Kamienica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. lipnowskim w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Kamienica – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Kamienica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. tucholskim w gminie Gostycyn
 Kamienica – osada w woj. kujawsko-pomorskim w pow. tucholskim w gminie Gostycyn
 Kamienica – wieś w woj. małopolskim w pow. limanowskim w gminie Kamienica
 Kamienica – wieś w woj. małopolskim w pow. miechowskim w gminie Gołcza
 Kamienica – wieś w woj. mazowieckim w pow. płońskim w gminie Załuski
 Kamienica – osada w woj. opolskim w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Kamienica – wieś w woj. opolskim w pow. nyskim w gminie Paczków
 Kamienica – część wsi Żurawiczki w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze
 Kamienica – kolonia w woj. podlaskim w pow. sokólskim w gminie Janów
 Kamienica – osada w woj. pomorskim w pow. bytowskim w gminie Borzytuchom
 Kamienica – wieś w woj. pomorskim w pow. malborskim w gminie Malbork
 Kamienica – wieś w woj. śląskim w pow. lublinieckim w gminie Woźniki
 Kamienica – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kamienica – wieś w woj. wielkopolskim w pow. konińskim w gminie Kazimierz Biskupi
 Kamienica – wieś w woj. wielkopolskim w pow. wągrowieckim w gminie Wągrowiec

Rzeki 
 Kamienica – rzeka, dopływ Bobru
 Kamienica Nawojowska – rzeka, prawy dopływ Dunajca
 Kamienica – rzeka w Gorcach, lewy dopływ Dunajca
 Kamienica – rzeka, dopływ Morawki
 Kamienica – rzeka, dopływ Słupi
 Kamienica – potok, dopływ Wisłoki
 Kamienica – potok w Czechach i w Polsce, prawy dopływ Nysy Kłodzkiej

Inne 
 Kamienica – gmina wiejska
 Kamienica – gromada w powiecie bielskim
 Kamienica – gromada w powiecie limanowskim
 Kamienica – gromada w powiecie lublinieckim
 Kamienica – gromada w powiecie nyskim
 Kamienica – gromada w powiecie płońskim

 Kamienica – szczyt w Górach Izerskich
 Kamienica – jezioro rynnowe na Równinie Gryfickiej
 Kamienica – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołkowysk

Zobacz też 
 Kemnitz, Chemnitz
 Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Kamienica Królewska, Kamienica Polska, Kamienica Szlachecka, Kamienica nad Nysą Łużycką
 Kamienica-Majątek, Kamienica-Wygoda, Kamienica Wąskotorowa
 Teatr Kamienica